Juste comme ça est un album compilation de la chanteuse Sheila sorti en 2007. Un coffret de 3 CD de cette chanteuse est également sorti sous ce titre en 2006.
Juste comme ça est le  studio du chanteur Mickaël Miro sorti en 2011.